Live and More – album di Donna Summer del 1978
 Live and More – album dei Fair Warning del 1998
 Live and More – EP delle Girlschool del 1982

Pagine correlate
Live & More